Saltense – abitanti di Salto (Brasile)
Saltense – abitanti di Salto da Divisa
Saltense – abitanti di Salto de Pirapora
Saltense – abitanti di Salto do Céu